Horsford ist der Familienname folgender Personen:

 Eben Norton Horsford (1818–1893), US-amerikanischer Wissenschaftler
 Emma Horsford, Schülerin von Frédéric Chopin
 George Horsford (1767–1840), Vize-Gouverneur der Bermudas
 Jerediah Horsford (1791–1875), US-amerikanischer Politiker
 Laura Horsford (1814–1894), Schülerin von Frédéric Chopin
 Steven Horsford (* 1973), US-amerikanischer Politiker
 Yolande Bain-Horsford, grenadische Politikerin

Horsford bezeichnet als Ortsname:

 Horsford (Norfolk), Dorf in der Nähe von Norwich, Norfolk, England